Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Grand Prix Hassan II 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byla dvojice Jean-Julien Rojer a Horia Tecău, která se marocké události nezúčastnila.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený australsko-kanadský pár Rameez Junaid a Adil Shamasdin, který ve finále zdolal indicko-rumunské turnajové jedničky Rohan Bopanna a Florin Mergea výsledkem 3–6, 6–2 a [10–7]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů.

Nasazení párů 
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (finále)
  Andre Begemann /  Julian Knowle (1. kolo)
  Máximo González /  Robin Haase (čtvrtfinále)
  Nicholas Monroe /  Artem Sitak (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Grand Prix Hassan II
Sport v Maroku v roce 2015
ATP World Tour 2015